Горный бег () — дисциплина лёгкой атлетики, основной принцип которой заключается в передвижении бегом по предварительно определённой трассе, пролегающей в горной местности, с целью скорейшего достижения финиша.

История 
Первые официальные соревнования по горному бегу состоялись в ХІ веке в Шотландии — король Малькольм III объявил конкурс, по результатам которого был определён самый быстрый гонец Шотландии.

Дальнейшие сообщения о соревнованиях по горному бегу относят уже к середине XIX-го столетия — существуют записи, свидетельствующие о том, что подобного рода конкурсы проводили в рамках ярмарочных игр и развлечений. Конкурсы на самого быстрого горного бегуна были широко распространены в Шотландии наряду с соревнованиями по борьбе, бегу на короткие дистанции и метанию молота.

Зачастую соревнования по горному бегу проводили во время различных культурных и торговых мероприятий, таких как, например, торговля скотом и сельскохозяйственной продукцией. Соревнования, основными критериями которых были физическая сила и скорость, являлись увлекательным зрелищем для общества, состоящего преимущественно из пастухов и крестьян. Участие в подобного рода конкурсах были источником профессиональной гордости для соревнующихся. Самого быстрого пастуха и самого сильного крестьянина считали весьма уважаемыми людьми. Наиболее известный в Англии конкурс проводили (и продолжают проводить в наши дни, ежегодно в августе) в деревне Грасмер (:en:Grasmere), расположенной в Озёрном крае.

В первых соревнованиях по горному бегу участвовали преимущественно профессионалы, поскольку победителям выплачивали неплохие призовые. Кроме того, подобного рода события привлекали игроков и букмекеров. В 19 веке большинство соревнований по горному бегу были профессиональными, за исключением некоторых, проводимых в частности в деревне Хэлэм Чэйз (Hallam Chase), расположенной в Шеффилде.

В викторианскую эпоху произошло значительное развитие любительского спортивного движения. В частности, в 1880 году была основана Британская ассоциация любителей лёгкой атлетики (Amateur Athletic Association of England), которая и определила основные современные принципы горного бега.

Выдающимся событием в истории горного бега было проведение в 1952 году соревнований под названием «Lake District Mountain Trial». Этот забег стал первым среди многих появившихся позже соревнований на длинные дистанции, которые, хотя и являются менее зрелищными с точки зрения болельщиков, но требуют от участников значительной физической выносливости.

Следует отметить, что в Британии на протяжении почти всего XX столетия «профессиональный» и «любительский» горный бег существовали как 2 отдельные спортивные дисциплины. Соревнования профессионалов были закрыты для любителей, но профессионалы могли (в некоторых случаях) принять участие в любительских пробегах. Такая ситуация продолжалась вплоть до 1992 года, когда всем соревнования по горному бегу был присвоен статус открытых.

В 1970 году в Британии была основана Ассоциация горных бегунов (Fell Runners Association), которая взяла на себя функцию координации любительского движения в рамках этой спортивной дисциплины.

Горный бег и другие виды спорта 

 Горный бег и бег по пересечённой местности. Современный горный бег имеет много общего с бегом по пересечённой местности. В отличие от бега по пересечённой местности, соревнования по горному бегу предусматривают более длинные дистанции и более крутые подъёмы. Кроме того, в большинстве случаев, на соревнованиях по горному бегу отсутствует разметка на плоских участках трассы. Бег по пересечённой местности является более скоростным по сравнению с горным бегом
 Горный бег и спортивное ориентирование. Главной задачей ориентировщика является определение кратчайшего маршрута к некой точке, в то время как горные бегуны двигаются к финишу по заранее определённой трассе. Тем не менее, горный бегун должен обладать некоторыми навыками ориентирования в условиях безлюдной горной местности. Соревнования категории О и горные марафоны (см. ниже) привлекают как спортсменов-ориентировщиков, так и горных бегунов
 Горный бег и скайраннинг. Соревнования по скайраннингу проводят на трассах, расположенных на более значительных высотах (от 2000 метров над уровнем моря), чем в горном беге

Организации 
В мире существуют несколько десятков национальных и международных организаций, занимающихся координацией горно-бегового движения. Среди них: британские Fell Runners Association и British Open Fell Runners Association, шотландская Scottish Hill Runners, уэльская Welsh Fell Runners Association, северо-ирландская Northern Ireland Mountain Running Association.

Главным органом, регулирующим горно-беговое движение, является World Mountain Running Association (WMRA; Всемирная ассоциация горного бега), действующая при Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). WMRA занимается организацией и проведением чемпионата мира по горному бегу (World Mountain Running Championships) и ряда других спортивных мероприятий, среди которых чемпионат Африки (African Mountain Running Championships), чемпионат Европы (European Mountain Running Championships), чемпионат Южной Америки (South American Mountain Running Championships).

Организации в Казахстане 
В Казахстане соревнования по горному бегу проводят следующие организации:
 Федерация скайраннинга и трейлранинга республики Казахстан[1]
 Общественное объединение экстремальная атлетика[2]

Классификация пробегов 
Согласно правилам британской ассоциации горных бегунов трассы пробегов классифицируют по 2 критериям: набор высоты и длина дистанции.

Классификация трасс по критерию «набор высоты».

Категория А:
 Набор высоты составляет как минимум 76 метров (250 футов) на каждую милю (1,6 км) дистанции
 По шоссе проходит не более 20 % от общей длины трассы
 Трасса должна быть длиной не менее одной мили (1,6 км)

Категория В:
 Набор высоты составляет как минимум 38 метров (125 футов) на каждую милю (1,6 км) дистанции
 По шоссе проходит не более 30 % от общей длины трассы

Категория С:
 Набор высоты составляет как минимум 30,4 метра (100 футов) на каждую милю (1,6 км) дистанции
 По шоссе проходит не более 40 % от общей длины трассы
 Часть трассы должна проходить по фактически горному рельефу

Классификация трасс по критерию «длина дистанции»:
 Категория L (long; длинная) — свыше 12 миль (19,3 км)
 Категория M (medium; средняя) — свыше 6 миль (9,6 км)
 Категория S (short; короткая) — до 6 миль (9,6 км)

Дополнительные категории.

Категория О:
 Соревнования с элементами ориентирования, координаты контрольных точек сообщаются участникам, когда они прибывают в место раздельного старта
 Как правило, спортсмены участвуют в таких соревнованиях командами из 2-х или, редко, 3-х участников

Категория ММ (горный марафон ()):
 Аналогична категории О, но проводят в горной местности на протяжении двух и более дней
 Соревнования со значительным элементом ориентирования, карты и координаты контрольных точек выдаются перед стартов
 Участники обеспечивают себя провизией и экипировкой, необходимой для ночёвки
 Как правило, спортсмены участвуют в таких соревнованиях командами из 2-х или, редко, 3-х участников

См. также 
 Скайраннинг
 Трейлраннинг

Примечания

Ссылки